Андріссен () — нідерландське прізвище. Відомі носії:
 Віллем Андріссен — нідерландський піаніст, композитор і педагог
 Марі Андріссен — нідерландський скульптор
 Франс Андріссен — нідерландський політик,

Нідерландські прізвища